Алексе́й Александрович Щёткин (род. , Талды-Курган, Казахская ССР, СССР) — казахстанский футболист, нападающий российского клуба «Кубань» и сборной Казахстана.

Карьера

Клубная 
В премьер-лиге Казахстана дебютировал в 2010 году в матче «Жетысу» — «Ордабасы». Первый свой гол забил в том же году в Уральске, в игре с «Акжайыком». Выступая за «Жетысу», участвовал в 84 матчах, реализовав 15 голов. В Лиге Европы УЕФА дебютировал в 2012 году в матче «Жетысу» — «Лех» (0:2). Годом раньше впервые выступил в матче ЧЕ среди молодёжных сборных (Казахстан — Румыния, 0:0). В качестве футболиста «Атырау» принял участие в 19 матчах, став автором 4 голов. За команду «Тараз» провёл 24 игры, забив 7 мячей.

В чемпионате Казахстана 2015 выступал за «Астану» в 20 матчах, в том числе в 6 из них в основном составе, в 14 — в качестве замены. Забил 3 гола. В чемпионате Казахстана 2016 провёл 15 матчей за «Астану», не забив ни одного гола. В рамках сезона 2015/16 Лиги чемпионов представлял свой клуб в 2 матчах: «Астана» — «ХИК» (0:0), «Астана» — «АПОЭЛ» (1:1).

3 июля за два дня до закрытия трансферного окна футболист подписал контракт с клубом «Актобе», по которому его оклад стал самым высоким в клубе — 9 млн тенге в месяц или 320 000 $ в год. В тот же день Щёткин впервые выступил за новую команду в игре против «Акжайыка» и провёл за неё до конца сезона 8 матчей, забив 6 голов. Но клуб так и остался на 6 месте в чемпионате.

14 января 2017 года подписал арендное соглашение с костанайским «Тоболом» сроком на 1 сезон. В дебютном матче против «Атырау» оформил хет-трик. В отсутствие капитана и вице-капитана Нурбола Жумаскалиева и Альмира Мухутдинова выводил команду с капитанской повязкой. По итогам сезона Щёткин стал лучшим бомбардиром клуба, забив 10 мячей в чемпионате.

В сборной 
В рамках отборочного турнира Евро-2016 представлял свою страну в 2 матчах с Исландией (общий счёт по итогам 2 игр Казахстан — Исландия: 0:3). Кроме того (по состоянию на сентябрь 2015) принял участие в трёх товарищеских встречах своей сборной, в одной из них (Казахстан — Молдова) отметившись единственным голом с казахстанской стороны (итоговый счёт встречи — 1:1).

Достижения 
 «Жетысу»
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2011

 «Ордабасы»
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2019

 «Астана»
 Чемпион Казахстана (2): 2015, 2018
 Обладатель Суперкубка Казахстана (2): 2015, 2020

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Атырау»
Игроки ФК «Тараз»
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Ордабасы»
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Кубань» (2018)